GLN – (Global Location Number), numer używany jako elektroniczny adres kontrahenta
 Glutamina –  organiczny związek chemiczny